

Droit 
 Le crime, au sens pénal du terme, est une classification d'infractions qui se distingue du délit et de la contravention par le degré d'attribution de l'infraction.
 Un crime de guerre est une violation des lois et coutumes de guerre d'une particulière gravité.
 La notion de crime d'agression définit les crimes commis par les personnes ou États ayant préparé, accompli ou promu un conflit armé visant à déstabiliser un ou plusieurs États souverains.
 Le concept de crime contre l'humanité est un concept ancien, mais il apparaît pour la première fois en tant que notion proprement juridique en 1945 dans le statut du Procès de Nuremberg, établi en vertu de la Charte de Londres.
 Aux États-Unis, un crime fédéral est une infraction à une loi fédérale et qui tombe dans la majorité des cas sous la juridiction du FBI.
 Un crime capital est un crime passible de la peine de mort.
 Le crime de lèse-majesté est une notion juridique mal définie qui a évolué dans le temps, recouvrant différentes qualifications juridiques.
 Le crime de lèse-nation remplaça sous la Révolution le crime de lèse-majesté.
 La notion de crime contre la paix a été définie pour les Tribunaux militaires internationaux de l'après Seconde Guerre mondiale.
 Un crime politique est un crime est reconnu comme étant commis pour faire avancer son idéal politique (cf. Infraction politique en France).

Société
 Le crime organisé est une structure assez stable (donc se distinguant d'une bande) de plusieurs personnes respectant les ordres d'un chef ou d'un comité de direction pour faire des profits illicites par des méthodes et des domaines prohibés.
 Le crime de Maracon est une affaire d'homicide non résolue qui a eu lieu en Suisse en 1949
 La scène de crime est l'ensemble des différents lieux où se sont produits un ou des crimes.
 Crime sans victime est un terme d'histoire du droit servant à désigner des actes faisant ou ayant fait l'objet d'une réprobation juridique, morale, sociale ou religieuse, alors même que les victimes de ces actes sont difficiles à identifier.
 Le crime passionnel désigne un meurtre ou une tentative de meurtre dont le mobile est la passion ou la jalousie amoureuse.
Le Syndicat national du crime était le nom d'une organisation criminelle, créée en 1931 par Lucky Luciano, et basée à New York.

Cinéma 
 , nom de deux films et un roman.
 .
 Double crime sur la ligne Maginot est un film policier français de Félix Gandéra sorti en 1937, d'après le roman éponyme de Pierre Nord (1936).
 L'Emprise du crime est un film américain réalisé par Lewis Milestone, sorti le .
 Sur la trace du crime est un film américain réalisé par Roy Rowland en 1954, pour la Metro-Goldwyn-Mayer.
 Face au crime (Crime in the Streets) est un film américain réalisé par Don Siegel, sorti en 1956.
 Le Crime des innocents est un téléfilm français de Roger Dallier réalisé en 1979.
 Element of Crime est un film danois de Lars von Trier, sorti en 1984.
 Le Crime d'Ovide Plouffe est un film de Denys Arcand produit en 1984.
 Crime Story est un film hongkongais réalisé par Kirk Wong, sorti le .
 Un crime au paradis est un film de Jean Becker en 2001 sur un scénario de Sébastien Japrisot d'après La poison de Sacha Guitry.
 American Crime est un film américain réalisé par Dan Mintz, sorti en 2004.
 Le Crime farpait (Crimen ferpecto) est une comédie espagnole réalisée par Álex de la Iglesia et sortie en France le .
 Crime, film français de Vincent Ostria réalisé en 2010.

Autres
 Le Criminel, un film d'Orson Welles sorti en 1946.
 Criminel, un film de Jack Forrester sorti en 1932.

Jeu vidéo 
 True Crime: New York City est un jeu vidéo développé par Luxoflux, sorti sur Xbox, PlayStation 2 et GameCube en 2005, et pour Windows et Mac en 2006.

Littérature 
 Crime est un roman de l'écrivain écossais Irvine Welsh.
 Crime et Châtiment est un roman de l’écrivain russe Fedor Dostoïevski, publié en 1866.
 Le Lieu du crime est un roman d'Elizabeth George publié en France en 1992.
 Partners in Crime est un recueil de nouvelles d'Agatha Christie,
 Le syndicat du Crime ou Crime Syndicate of America (Amerika dans la version moderne), CSA en abrégé, est une équipe de super-vilains de DC Comics.
 Le Crime de Napoléon est un livre écrit par Claude Ribbe.
 Un crime d'amour est un roman de Paul Bourget écrit d’ à .
 Le Crime du docteur Warren (Der Januskopf) est un film allemand réalisé en 1920 par Friedrich Wilhelm Murnau.
 Le Crime de l'Orient-Express est un roman policier écrit par Agatha Christie, publié en 1934.
 Un pied dans le crime est une comédie-vaudeville en 3 actes d'Eugène Labiche.
 Le Crime de Regent's Court est une nouvelle policière d'Agatha Christie, publiée en 1923.
 Le Crime de Sylvestre Bonnard, premier roman en prose d'Anatole France.

Musique 
 Only Crime est un groupe de musique punk américain.

Télévision 
 Crime Suspense est une chaîne de télévision de divertissement du groupe Solar Entertainment Corporation.
 Organized Crime est le second album solo de Mr. Criminal
 L'As de la crime est une série télévisée américaine diffusée entre le  et le .
 Sur la piste du crime est une série télévisée américaine en 240 épisodes de 52 minutes, créée par Quinn Martin
 Le Crime des innocents est un téléfilm français de Roger Dallier réalisé en 1979.
 Crimes est une émission de télévision française diffusée depuis le  sur NRJ 12
 Le Crime est une série télévisée policière polonaise de 2014-2015.

Théâtre 
 Le boulevard du Crime est le surnom donné au  au boulevard du Temple, en raison des nombreux crimes qui étaient représentés chaque soir dans les mélodrames de ses théâtres.